Zuiderhof (Amsterdam), een kantorencomplex in Amsterdam;
 Zuiderhof (Hilversum), een begraafplaats in Hilversum;
 Zuiderhof (Zwolle), een kerk in Zwolle-Zuid.